Marco Paulo Coimbra de Abreu (nascido em 8 de dezembro de 1974, em Lubango, Angola) é um futebolista angolano.

Sendo parte de uma família de africanos brancos, mudou-se para Portugal com 2 anos. Lá, atuou por Académico de Viseu FC, União Madeira, CD Trofense, Varzim SC, SC Covilhã, AD Ovarense, SC Olhanense, Portimonense SC e SC Espinho, jogando na maioria das vezes pela segunda divisão. 

E na sua carreira internacional, Abreu também apareceu pela seleção nacional na Copa do Mundo de 2006, como substituto de Yamba Asha, suspenso, mas não realizou nenhuma partida. Estreou pela seleção no Campeonato Africano das Nações de 2006, no Egito, onde se contundiu.

Ligações externas
Estatísticas e perfil no site Zerozero.pt

Naturais de Angola colonial
Naturais de Lubango

Futebolistas de Angola
Futebolistas de Portugal
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Futebolistas da Associação Desportiva Ovarense
Pessoas com dupla nacionalidade
Angolanos de ascendência portuguesa
Retornados